Пограево — название населённых пунктов:

Россия 
 Пограево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Пограево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.